

Бордентаун — місто, штат Нью-Джерсі
 Бордентаун Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі